Panchaia är ett släkte av kräftdjur. Panchaia ingår i familjen Trachelipodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Panchaia